Ormoy (Essonne)
 Ormoy (Eure-et-Loir)
 Ormoy (Yonne)
 Ormoy (Haute-Saône)
ook:
Ormoy-la-Rivière, Essonne
Ormoy-le-Davien, Oise 
Ormoy-lès-Sexfontaines,  Haute-Marne
Ormoy-Villers, Oise